Cratere Newcomb – cratere lunare
 Cratere Newcomb – cratere su Marte